Inhapi ist:

 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Alagoas, siehe Inhapi (Alagoas);
 eine altägyptische Königin aus der 17. Dynastie, siehe Inhapi (Königin);